Centrale Inlichtingendienst (CID), van 1940-1942 de inlichtingen- en veiligheidsdienst van de Nederlandse regering in ballingschap, niet te verwarren met de Centrale Inlichtingendienst (CI) die van 1919-1940 als civiele veiligheidsdienst fungeerde
 Central Innovation District, ontwikkelingsgebied in Den Haag
 Clinical Infectious Diseases, wetenschappelijk tijdschrift
 CID, een fabrikant van motorfietsen
 José Cid (1942), Portugees zanger
 Cid (achternaam), naam in Spaanstalige landen
 Team Criminele Inlichtingen, voorheen Criminele Inlichtingendienst

Zie ook 
 El Cid (doorverwijspagina)
 CID-42, quasar in het sterrenbeeld Sextant